Manuel da Costa (futebolista)
 Manuel da Costa (jesuíta)
 Manuel da Costa (missionário)

Desambiguação